Rocka Rolla е дебютен студиен албум на британската хевиметъл група Judas Priest. Продуцент е Роджър Бейн, който продуцира и първите три албума на Black Sabbath. Единствен албум с барабаниста Джон Хинч. Според групата, технически проблеми в студиото са довели до лошото качество на албума. Преиздаден е през 1987 г. с различна обложка. Повечето песни не са изпълнявани на живо от 1970-те. Изключение прави соло групата на Роб Халфорд, която свири Never Satisfied през 2003 г.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали, хармоника
 Кенет Даунинг – китара
 Глен Типтън – китара, синтезатор
 Йън Хил – бас
 Джон Хинч – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 1974 година
Дебютни албуми